Čenta (srpski: Чента, mađarski: Csenta) je naselje u Banatu u Vojvodini u sastavu općine Zrenjanin.

Stanovništvo
U naselju Čenta živi 3.119 stanovnika, od toga 2.488 punoljetnih stanovnika, prosječna starost stanovništva iznosi 39,2 godina (38,1 kod muškaraca i 40,3 kod žena). U naselju ima 960 domaćinstava, a prosječan broj članova po domaćinstvu je 3,25.

Izvor

Vanjske poveznice 
 Karte, položaj i zemljopisni položaj

Naselja u Vojvodini
Banat
Općina Zrenjanin